

Sigle 
 Security Association – nel protocollo di rete IPsec 
 Selective Availability – sistema di errori introdotto per l'uso dell'Standard Positioning System
 Servizio aereo – organizzazione dell'Arma dei Carabinieri che si occupa del coordinamento e della operatività dei servizi di supporto aereo
 Share Alike – "Condividi allo stesso modo" nella licenza Creative Commons
 Shared Access – accesso condiviso
 Sindrome di Asperger – disordine pervasivo dello sviluppo apparentato con l'autismo 
 sine anno – "senza anno" usato nelle bibliografie per indicare che la data di una pubblicazione è sconosciuta
 La Sinistra l'Arcobaleno – partito politico italiano
 Social Accountability – nello standard internazionale SA 8000
  Sociedad Anónima,  Sociedade Anônima,  Société Anonyme,  Spólka Akcyjna – società anonima 
 Sturmabteilung – unità paramilitari del NSDAP (partito nazionalsocialista), operanti nell'ambito della Germania nazista
 Star Alliance – Alleanza mondiale delle compagnie aeree
 Sua Altezza
 Acido succinico
 Sudafrica
 Sud America
 Standards Australia

Codici 
 SA – codice vettore IATA di South African Airways
 sa – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua sanscrita
 SA – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Arabia Saudita
 SA – codice ISO 3166-2:AU dell'Australia Meridionale (Australia)
 SA – codice ISO 3166-2:AZ di Shaki (Azerbaigian)
 SA – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Salamanca (Spagna)
 SA – codice ISO 3166-2:GT di Sacatepéquez (Guatemala)
 SA – codice ISO 3166-2:ID di Sulawesi Utara (Indonesia)
 SA – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Salerno (Italia)
 SA – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Saldus (Lettonia)
 SA – codice ISO 3166-2:MU di Savanne (Mauritius)
 SA – codice ISO 3166-2:RU della Saha-Jacuzia (Russia)
 SA – codice ISO 3166-2:SR di Saramacca (Suriname)
 SA – codice ISO 3166-2:SV di Santa Ana (El Salvador)
 SA – codice ISO 3166-2:TD di Salamat (Ciad)
 SA – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Salto (Uruguay)
 SA – codice ISO 3166-2:UZ della regione di Samarcanda (Uzbekistan)
 SA – codice United States Department of Defense per missile terra-aria

Informatica 
 .sa – dominio di primo livello dell'Arabia Saudita
 SA – utente amministratore di Microsoft SQL Server

Mineralogia 
 Sa – abbreviazione di sanidino

Religione 
 S.A. – Ausiliatrici delle anime del purgatorio (Société des auxiliatrices)
 S.A. – Frati francescani dell'Atonement (Society of Atonement)
 S.A. – Suore francescane dell'espiazione (o dell'Atonement)

Sport 
 SA – nelle statistiche del baseball e del softball, salvezze (saved games)

Storia 
 Sa – sovrano della II dinastia egizia
 SA – sigla per Sturmabteilungen gruppo paramilitare del Partito Nazionalsocialista tedesco

Altro 
 SA – targa automobilistica di Salerno (Campania)
 ŠA – targa automobilistica di Šabac (Serbia)
 SA – targa automobilistica di Šala (Slovacchia)
 Sa – kana giapponese

Note

Altri progetti